Vauquelin peut faire référence à :

Prénoms 
Vauquelin ou Gauchelin de Ferrières (Walkelin(e) de Ferrers, Walchelin de Ferriers) († 1040), baron normand de Ferrières-Saint-Hilaire.
Vauquelin de Winchester (Walkelin) († 1098), premier évêque normand de Winchester.
Vauquelin de Derby (Walkelin ou Walchelin) (1135-1190), seigneur anglo-normand d'Eggington.

Patronyme 

 Jean Vauquelin (1728-1772), officier de vaisseau au Canada.
 Jean Vauquelin de La Fresnaye (1536-1606), poète français.
 Jean-Guillaume Bernard Vauquelin (1748-1823), architecte français.
 Kévin Vauquelin (2001-), coureur cycliste français.
 Louis-Nicolas Vauquelin (1763-1829), pharmacien et chimiste français.
 Max Vauquelin (1936-), peintre réaliste français, spécialiste du trompe-l'œil. 
 Nicolas Vauquelin Des Yveteaux (1567-1649), poète français.

Toponymes

 Rivière Vauquelin, un cours d'eau traversant la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Lac Vauquelin, un plan d'eau du territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 47' 29"; -69° 21' 25".
 Canton Vauquelin, dans la ville de Val-d'Or, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 04' 00"; 77° 15' 00".
 Hameau Vauquelin, un hameau situé dans la ville de Percé, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Rocher-Percé, dans la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 38' 32"; 64° 22' 26".

Navire 
 Le Vauquelin, contre-torpilleur français de la classe Vauquelin.

Voir aussi

Variantes patronymiques 
 Jean Wauquelin (? - 1452), écrivain et traducteur
 Michel Gauquelin (1928 - 1991), psychologue français
 Renaud Gauquelin (né en 1954), homme politique français

Rue 
 Rue Vauquelin, voie du  de Paris.

Patronyme normand